Кулишер — еврейская фамилия. Известные носители:

 
 Кулишер, Анна Семёновна  (1888 – 1961) — переводчик.
 Кулишер, Евгений Михайлович (1881—1956) — юрист и социолог, сын М. И. Кулишера.
 Кулишер, Иосиф Михайлович (1878—1933/1934) — российский экономист; доктор экономики, профессор Петроградского университета, сын М. И. Кулишера.
 Кулишер, Михаил Игнатьевич (1847—1919) — российский публицист.
 Кулишер, Рувим Моисеевич (1828—1896) — российский медик, доктор медицины и публицист; отец А. Р. Кулишера.